Division III i fotboll 1962 var 1962 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med nio till fjorton per serie. De tolv seriesegrarna uppflyttades till division II 1963. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Serien utökades till att omfatta elva lag nästkommande säsong.

Mellersta Norrland

Serien minskades till att omfatta nio lag nästkommande säsong.

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Sammanslagning inför säsongen av Arvika BK och Arvika FF, övertog Arvika BK:s plats i division III.

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Södra Götaland

Källor
Tabeller säsongen 1962

Fotboll i Sverige 1962
1962
Fotbollssäsongen 1962